Ende (miasto)
 Ende (lud)
 język ende